Dagala steht für:

 Dagala, eine allseits von Lava umflossene und vollständig isolierte Vegetationsinsel inmitten eines Lavafelds
 Dagala Gewog, einer von acht Gewogs des Dzongkhags Thimphu in Westbhutan
 Dagala del Re, eine Fraktion der Gemeinde Santa Venerina in der Metropolitanstadt Catania in der italienischen Region Sizilien